Знојиле могу бити:

 Знојиле (Загорје об Сави), насељено мјесто у општини Загорје об Сави, Република Словенија
 Знојиле (Камник), насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија
 Знојиле (Толмин), насељено мјесто у општини Толмин, Република Словенија